Город Ростов-на-Дону находится на реке Дон и ряде его рукавов и притоков. Через эти реки переброшено некоторое количество мостов.

Ранее существовавшие мосты

Пешеходные, гужевые, автомобильные 
Первый наплавной мост через Дон появился не позднее 1781 года. Также известен документ Министерства Внутренних Дел от 1825 года, которым утверждается сбор с уже двух наплавных мостов: главного — Донского (идущего от Таганрогского, ныне Будённовского, проспекта) и Темерницкого, ведущего к станице Гниловской. Причём содержание Донского моста осуществлялось в половинной доле с Нахичеванью, бывшим тогда самостоятельным городом.
Во время Великой Отечественной войны также существовал мост имени маршала Антонеску в створе Буденновского проспекта (тогда называемого Таганрогским проспектом), который был построен фашистскими захватчиками во время второй оккупации города, а затем перестроен и модернизирован в послевоенные годы.

Железнодорожные 
См. также — История Ростовского железнодорожного моста

Первый железнодорожный мост в Ростове-на-Дону был построен в 1873—1874 годах по проекту Э. М. Зубова, при строительстве Владикавказской железной дороги. Это был одноколейный пятипролётный мост оригинальной конструкции: для пропуска судов средняя ферма поворачивалась на 90°, становясь вдоль реки.

К началу XX века этот мост уже устарел, и в 1912 году было принято решение строить новый двухпутный мост в  ниже по течению. Профессором Станиславом Белзецким с участием крупнейшего ученого-мостостроителя профессора Николая Белелюбского и профессора Григория Передерия был спроектирован трёхпролётный мост с вертикально поднимающейся средней фермой, первый мост подобной конструкции в России. К 1917 году он был возведён и прозван ростовчанами «Американским», поскольку такие мосты строились в Северной Америке начиная с конца XIX века. Старый мост был разобран в 1920-е годы, его конструкции использованы при строительстве железной дороги Сочи—Адлер

Существующие мосты

Примечания

Ссылки 
 Список составлен по материалам Викимапии

 *
Ростов-на-Дону
Ростов на Дону